Riel peut faire référence à :

Patronyme
 Alex Riel (né en 1940), batteur danois ;
 Ane Riel (1971-), femme de lettres danoise, auteure de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Jørn Riel (né en 1931), écrivain danois ;
 Louis Riel (1844–1885), homme politique canadien métis ;
 Maurice Riel (1922–2007), avocat et sénateur canadien ;
 Pierre Riel de Beurnonville (1752–1821), militaire français.

Toponyme
Riel, village de la commune de Goirle aux Pays-Bas ;
Riel, hameau de la commune de Eindhoven aux Pays-Bas ;
Riel-les-Eaux, commune française de la Côte-d'Or ;
Alphen en Riel, ancienne commune néerlandaise du Brabant-Septentrional ;
 Riel, circonscription électorale provinciale du Manitoba, au Canada.

Autre
 Le riel, unité monétaire cambodgienne ;
 Riel, série télévisée québécoise sur la vie de Louis Riel.

Homonymie de patronyme